Unionville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Kanada:
 Unionville (Ontario)

in den USA:
 Unionville (Connecticut)
 Unionville (Georgia)
 Unionville (Illinois)
 Unionville (Massac County, Illinois)
 Unionville (Vermillion County, Illinois)
 Unionville (Indiana)
 Unionville (Iowa)
 Unionville (Louisiana)
 Unionville (Maryland)
 Unionville (Michigan)
 Unionville (Missouri)
 Unionville (Nevada)
 Unionville (New York)
 Unionville (North Carolina)
 Unionville (Centre County) Pennsylvania
 Unionville (Chester County) Pennsylvania
 Unionville (Tennessee), im Bedford County

Siehe auch:
 Unionville Center (Ohio)